Lumpkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alva M. Lumpkin (1886–1941), US-amerikanischer Politiker
 John Henry Lumpkin (1812–1860), US-amerikanischer Politiker
 Kregg Lumpkin (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Phil Lumpkin (1951–2009), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sam Lumpkin (1908–1964), US-amerikanischer Politiker
 Wilson Lumpkin (1783–1870), US-amerikanischer Politiker

Lumpkin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lumpkin (Georgia)
 Lumpkin (Kalifornien)
 Lumpkin County, Georgia